Джу́да Ле́он Уо́тен (, при рождении Юда Ватен; , Одесса — , Мельбурн) — австралийский писатель, творчество которого одно время было голосом австралийской иммиграции.

Биография 
Родился  в Одессе в русско-еврейской семье. В 1914 году с родителями эмигрировал в Западную Австралию.
Окончил колледж в Перте и, переехав в Мельбурн, в 1926 году окончил Мельбурнский университет. С 1931 по 1933 год жил в Европе, был активным участником левого движения в Англии.

Уотен опубликовал семь романов, сборник рассказов и краткую историю Австралии времён Великой депрессии 1930-х годов.

Участник коммунистического движения в Австралии в 1950-е годы, приезжал в Советский Союз.

Член Группы писателей реализма, международного ПЕН-клуба, Братства австралийских писателей и других литературных объединений, входящих в Австралийский совет искусств.

В 1979 году за службу в области литературы Джуда Уотен был удостоен звания члена ордена Австралии.

Библиография 
Романы
 Alien Son (1952)
 The Unbending (1954)
 Shares in Murder (1957) — Соучастие в убийстве (1961), перевод Ирины Архангельской (В 1964 году в СССР сняли телеверсию; реж. Ольга Кознова и Борис Ниренбург, а в 1985 году — фильм по этому роману; реж. Владимир Краснопольский и Валерий Усков)
 Time of Conflict (1961) — Бурные годы (1964), перевод Оксаны Кругерской и Вл. Рубина
 Distant Land (1964)
 Season of Youth (1966)
 So Far No Further (1971)
 Scenes of Revolutionary Life (1982)

Историческая литература
 The Depression Years, 1929—1939 (1971)

Мемуары
 From Odessa to Odessa: The journey of an Australian writer (1969)
 My two literary careers, essay
 Why I came home — naked — fifty years ago

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Джуда Уотен на сайте КиноПоиск

Английские писатели
Выпускники Мельбурнского университета
Коммунисты Австралии